La  des prix du cinéma européen (), organisée par l'Académie européenne du cinéma, se déroule le  et récompense les films européens sortis dans l'année.

Déroulement et faits marquants

Palmarès

Meilleur film 
 Sans filtre de Ruben Östlund     
 Nos soleils de Carla Simón  
 Close de Lukas Dhont    
 Corsage de Marie Kreutzer    
 Les Nuits de Mashhad de Ali Abbasi    

 Meilleure comédie 
 El buen patrón de Fernando León de Aranoa 
 Cop Secret de Hannes Þór Halldórsson 
 La Fracture de Catherine Corsini 

 Meilleure réalisation 
 Ruben Östlund pour Sans filtre     
 Lukas Dhont pour Close    
 Marie Kreutzer pour Corsage     
 Jerzy Skolimowski pour Eo  
 Ali Abbasi pour Les Nuits de Mashhad    

 Meilleure actrice 
 Vicky Krieps pour Corsage''
 Zar Amir Ebrahimi pour Les Nuits de Mashhad Léa Seydoux pour Un beau matin 
 Penélope Cruz pour Madres paralelas 
 Meltem Kaptan pour Rabiye Kurnaz contre George W. Bush  

 Meilleur acteur 
 Zlatko Burić pour Sans filtre
 Paul Mescal pour Aftersun 
 Eden Dambrine pour Close Elliott Crosset Hove pour Godland   
 Pierfrancesco Favino pour Nostalgia 

 Meilleur scénariste 
 Ruben Östlund pour Sans filtre''
 Arnau Vilaró et Carla Simón pour Nos soleils 
 Kenneth Branagh pour Belfast 
 Lukas Dhont et Angelo Tijssens pour Close Ali Abbasi et Afshin Kamran Bahrami pour Les Nuits de Mashhad Meilleur directeur de la photographie 
 Kate McCullough pour The Quiet Girl 

 Meilleur monteur 
 Özcan Vardar et Eytan İpeker pour Burning Days'' 

 Meilleur chef décorateur 
 Jim Clay pour Belfast 

 Meilleur compositeur 
 Paweł Mykietyn pour Eo  

 Meilleur créateur de costumes 
 Charlotte Walter pour Belfast 

 Meilleur ingénieur du son 
 Simone Paolo Olivero, Italy Paolo Benvenuti, Italy Benni Atria, Italy Marco Saitta, Germany Ansgar Frerich et Germany Florian Holzner pour The Hole Meilleurs maquillage et coiffure 
 Heike Merker pour À l'Ouest, rien de nouveau 

 Meilleurs effets spéciaux 
 Frank Petzold, Germany Viktor Müller & Germany Markus Frank pour À l'Ouest, rien de nouveau 

 Discovery of the Year - Prix FIPRESCI 
 Laura Samani pour Small Body

Meilleur film documentaire 
 Mariupolis 2 de Mantas Kvedaravičius

Meilleur film d'animation 
 Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Ughetto

Meilleur court métrage 
 ''Granny's Sexual Life de	Urška Djukič et Émilie Pigeard'''

Statistiques

Nominations multiples

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
  Les prix du cinéma européen par année sur l'

33
Prix du cinema europeen
Décembre 2022